Chrummbach ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Chrummbach, Oberlaufname der Diveria im Gemeindegebiet von Simplon, Bezirk Brig, Kanton Wallis
 Chrummbach (Steinibach), linker Zufluss des Steinibachs (zur Reuss im Vierwaldstättersee) an der Gemeindegrenze zwischen Kriens und Horw, beide im Wahlkreis Luzern-Land, Kanton Luzern
 Chrummbach (Weisse Lütschine), rechter Zufluss der Weissen Lütschine bei Schürboden, Gemeinde Lauterbrunnen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern

Siehe auch:
 Crumbach
 Grumbach
 Krumbach
 Krummbach